Dearth ist der Familienname folgender Personen:

 Doug Dearth, US-amerikanischer Theater- und Filmschauspieler, Filmproduzent und Filmregisseur.
 Harry Dearth (1876–1933), englischer Opernsänger (Bassbariton)
 Henry Alan Dearth (1908–1964), englisch-australischer Radioproduzent
 John Wesley Dearth, Jr. (geb. 1962), US-amerikanischer Gitarrist und Sänger, siehe John Wesley (Musiker)